SFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Grand-Case Espérance, Saint-Martin, Guadalupa